Voici la liste des planètes mineures numérotées de 296001 à 297000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 296001 à 297000

296001-296100

296101-296200

296201-296300

296301-296400

296401-296500

296501-296600

296601-296700

296701-296800

296801-296900

296901-297000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000